Ку́бок Ла́твии по футбо́лу среди́ же́нщин 2014 года — 1-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу среди женщин.

Предварительный матч

1/2 финала

Финал

См. также 
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2014
 Первая лига Латвии по футболу среди женщин 2014

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте LFF

2014
Футбол в Латвии в 2014 году
2014 год в женском футболе